Ша́пкинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Тосненском районе Ленинградской области.

Административный центр — посёлок Шапки.

Географическое положение 
Шапкинское сельское поселение расположено на севере Тосненского района.

Граничит:
 на севере и северо-востоке — с Кировским районом Ленинградской области
 на юго-востоке — с Любанским городским поселением
 на западе — с Нурминским сельским поселением
По территории поселения проходят автодороги:
  (Кемполово — Выра — Шапки)
  (Павлово — Мга — Луга)
  (обход пос. Шапки)
  (подъезд к дер. Ерзуново)
  (подъезд к дер. Староселье)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 22 км.

История 
В августе 1927 года Шапкинский сельсовет бывшей Ульяновской волости Ленинградского уезда вошёл в состав вновь образованного Колпинского района Ленинградского округа Ленинградской области.

19 августа 1930 года после ликвидации Колпинского района сельсовет вошёл в состав Тосненского района.

19 сентября 1939 года к Шапкинскому сельсовету был присоединён упразднённый Эстонский национальный сельсовет.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Шапкинский сельсовет преобразован в Шапкинскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 116-оз от 22 декабря 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Шапкинское сельское поселение, в его состав вошла часть территории бывшей Шапкинской волости за исключением выделившегося Нурминского сельского поселения.

Демография

Состав 
В соответствии с областным законом от 22.12.2004 № 116-оз в состав Шапкинского сельского поселения входят 6 населённых пунктов:

Экономика

Примечания

Ссылки 
 Шапкинское сельское поселение. Официальный сайт.

Муниципальные образования Тосненского района
Сельские поселения Ленинградской области